Kees Krijgh (junior), Nederlands voetballer
 Kees Krijgh (senior), Nederlands voetballer